Luis Alberto Valdivia Ruiz ou Pato Valdivia (1954- †), musicien, compositeur, poète et producteur artistique chilien.

Biographie 

En 1971 il fait partie du groupe Illapu, à Antofagasta.

En 1975 il fonde le groupe Aquelarre. Aux côtés de Nano Acevedo, Isabel Aldunate et Osvaldo Torres il crée l'association  "Agrupación del Canto Nuevo de Chile".

En 1978 il participe au "Séminaire du Chant Populaire Chilien", avec la publication de "Antecedentes para el Estudio de la Nueva Canción Chilena". Il gagne le prix de "La Grande Nuit du Folklore" du Label Alerce et le prix du "Festival du Chant Universitaire du regroupement Culturel Universitaire", de l'Université du Chili.

En 1983 il est président de "l'Atelier Chilien de Musique Populaire". Il participe à ce titre au "Premier Atelier Latinoaméricain de Musique Populaire", à Montevideo en Uruguay. Il crée aux côtés d'Osvaldo Torres l'hymne "Pain, Travail, Justice et Liberté". Il collabore à la revue "Talleres Latinoamericanos de Música".

En 1984 il est invité au "Congrès pour la Paix Centroaméricaine et des Caraïbes", qui a lieu à Medellín en Colombie. Il y participe aux côtés d'artistes de la Nueva Trova Cubana comme Lázaro García et Augusto Blanca. Il gagne le prix Alerce du Meilleur Compositeur du Canto Nuevo.

En 1985 il met en musique une anthologie de Gustavo Becerra, Aristóteles España et Esteban Navarro. il réalise une tournée en Équateur avec Lilia Santos. Il compose la musique du film Fantasmeus. Il participe au "XII Festival Mondial de la Jeunesse et des Etudiants", à Moscou. Il publie l'album "Vamos a la Patria" dont il est l'auteur-compositeur et l'interprète.

En 1991 il collabore avec le groupe Illapu au titre de directeur artistique, pour ensuite en 1993 participer au disque "En estos días". Il écrit l'un des morceaux les plus connus d'Illapu, intitulé "Lejos del Amor". Avec cette chanson, il gagne, aux côtés de Roberto Márquez le prix APES du Meilleur Compositeur. Il en dirige le videoclip. Il écrit aussi un autre des grands succès du groupe: "Del pozo de mis sueños".

Il participe en tant que jury au Festival de la Patagonie.

Plus tard, en 1995 il poursuit sa collaboration avec le groupe Illapu, comme responsable du concept du disque "Multitudes". Il écrit un autre de ses grands succès pour le groupe, intitulé "Sincero positivo". Il en dirige le videoclip.

Il participe en tant que jury au Premier Concours de Racine Folklorique de la Société Chilienne du Droit d'auteur.

En 2002 il écrit pour le groupe Illapu la chanson "Juegan a ser reinas" pour le disque homonyme.

Il meurt d'une crise cardiaque le mercredi .

Liens externes 
 Site Nuestro Canto, en espagnol

Notes 

Musicien chilien
Chanteur chilien
Musicien traditionnel
Naissance en 1954
Décès en octobre 2005